Rajaton rakkakus fue el primer de la banda finlandesa del heavy metal, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, lanzado en 2000 por Spinefarm.

Canciones 

 Rajaton rakkaus
 Viimeinen päivä taivaan

Sencillos de Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus